Жюлі Алар і Наталі Тозья були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лариса Нейланд і Габріела Сабатіні.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі Нейланд і Сабатіні з рахунком 7–5, 6–7, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Acura Classic 1995 Doubles Draw

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1995